Ielovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Ielovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia